В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Central New York 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Барбара Поттер здобула титул, у фіналі перемігши Гелен Келесі 4–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Гелена Сукова (півфінал)
  Барбара Поттер (переможниця)
  Сільвія Ганіка (півфінал)
  Катарина Малеєва (2-ге коло)

 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Катрін Танв'є (1-ше коло)
 Деббі Спенс (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1985